San Romano steht für folgende Orte in Italien:

 San Romano in Garfagnana, Gemeinde in der Provinz Lucca, Toskana
 San Romano, Ortsteil von Borgo a Mozzano, Provinz Lucca, Toskana
 San Romano, Ortsteil von Montopoli in Val d’Arno, Provinz Pisa, Toskana